El topónimo Fullerton puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Fullerton, una ciudad en el estado de California;
 Fullerton, un distrito escolar en el estado anterior;
 Fullerton, una ciudad en el estado de Dakota del Norte;
 Fullerton, un municipio en el estado de Nebraska;
 Fullerton, una ciudad en el estado anterior;
 Fullerton, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.